— железнодорожная станция на линиях Одавара и Тиёда, расположенная в специальном районе Сибуя, Токио. Станция линии Тиёда имеет обозначение C-01. Станция была открыта 1 апреля 1927 года как остановка на линии Одавара, 31 марта 1978 года станция стала конечной для линии Тиёда. Линии используют одни и те же платформы и имеют сквозное сообщение друг с другом. На станции останавливаются все поезда, кроме составов типа Romancecar. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
2 платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции Одакю
 — Информация по станции Tokyo Metro